Джей-лига 2011 Дивизион 1 — 19-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Начался 5 марта и завершится 3 декабря 2011 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Токио», «Киото Санга» и «Сёнан Бельмаре». Их заменили «Касива Рейсол», «Ванфоре Кофу» и «Ависпа Фукуока», занявшие соответственно 1-е, 2-е и 3-е места в Джей-лиге 2 2010.

Команды

Турнирная таблица

Результаты матчей

Тур за туром

Бомбардиры

Автоголы 
 Сюсукэ Цубоути (Омия Ардия, в матче с Касима Антлерс, 1-й тур) 
 Такуя Нодзава (Касима Антлерс, в матче с Иокогама Ф. Маринос, 7-й тур)

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги

Япония
2011
Спорт в Японии в 2011 году